McDermitt steht für:

 McDermitt (Nevada), ein Ort im Humboldt County (Nevada) im US-Bundesstaat Nevada

McDermitt ist der Familienname folgender Personen:

 Josh McDermitt (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker